Мориц Мюллер ():
 Мюллер, Мориц (1806—1886) — немецкий писатель.
 Мюллер, Мориц (род. 1986) — немецкий хоккеист.